Klasyfikacja medalowa wszech czasów Zimowych festiwali młodzieży Europy – przedstawia zestawienie zdobyczy Narodowych Komitetów Olimpijskich podczas wszystkich zawodów Zimowego Olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy, tj. od 1993 do aktualnych.

Tabela została opracowana przez zsumowanie klasyfikacji medalowych.

Stan po EYOF 2023.

Przypisy 

Olimpijski festiwal młodzieży Europy